La Maison de Nevers est une dynastie de la noblesse du Moyen Âge fondée par Landry de Monceaux. Elle détient les comtés de Nevers, d'Auxerre, de Tonnerre et de Vendôme.

Origine 
Ils sont issus des seigneurs de Monceaux. 

Il existe un Landry  dont on ne sait pas s'il est le frère de l'évêque d'Autun Hildegarius ou Hildegaire (†893 ou après) ou si c'est sa femme Hildesinde qui est la sœur de cet évêque. Lebeuf en fait un chevalier du Poitou et le chapelain de Charles le Chauve, mais Cawley (qui ne mentionne rien concernant le Poitou) précise que le chapelain du roi est son frère ou beau-frère Hildegaire. 
Landry  soutient le roi Charles le Chauve, duquel il reçoit en 842 la chapelle Saint-Alban (Lebeuf en fait une église) en Bourgogne : locum et capellam Sancti Albani, dans le Mâconnais. Plusieurs auteurs affirment qu'il donne (plus tard) ce bien à la cathédrale de Mâcon ; Cawley indique que les dates sont probablement fausses si Landry  et sa femme sont les parents de Landry II. 
Landry  épouse avant 868 Hildesinde et ils ont un enfant, Landry II, cité dans lHistoire des Comtes de Nevers avec son oncle Hildegaire : « Hildegarius episcopus Heduensis et nepotem… Landricum ».

Landry II (†922 ou après) reçoit le château de Metz-le-Comte du duc de Bourgogne Richard le Justicier vers 880 après s'être distingué pendant le siège de cette place (Lebeuf, plus dithyrambique, ajoute que le duc fait de lui le « général de sa cavalerie »). Il est déjà marié à une Ada quand il fait une donation le . Il épouse ensuite une Emma (Emme). 
Il a deux enfants : Landry (III) († après ) et Bodo ou Bodon, dont on ne sait pas s'ils sont de sa première ou seconde épouse. Et un troisième enfant, une fille : Adalgardis, de sa seconde épouse Emma.
Ce fils nommé Landry (III) est cité dans une charte de 950 par sa sœur et est seigneur de Metz-le-Comte. Il n'est pas pris en compte dans la numérotation de Lebeuf, qui passe directement au fils de Bodon. 

Bodon († après ) ou Bodonem est cité dans lHistoire des comtes de Nevers comme le fils du Landry neveu de Hildegaire, précisant que son parrain est Bodo de Montibus. Seigneur de Monceaux-le-Comte, Bodon fait construire le château de Monceaux. Il a au moins un fils, Landry (IV) de Nevers aussi appelé Landry de Monceaux ; et peut-être un autre fils qui aurait été reçu moine à Cluny.

Landry (IV) de Nevers, premier comte de Nevers connu, épouse Mathilde, fille d'Otte-Guillaume comte de Bourgogne, qui lui apporte en dot le comté de Nevers. Ils ont cinq enfants connus :
 Bodon de Nevers (~997 - ~1023), comte de Vendôme par mariage.
 Landry de Nevers (né avant ).
 Renaud  de Nevers (†1040), devient comte de Nevers à la mort de son père en 1028. Tué lors de la bataille de Sainte-Vertu (Yonne) le , il est enterré à l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre.
 Guy de Nevers dit le petit Bourguignon  († après 1031). Il est peut-être mort après , date d'une charte de donation à l’abbaye de Cluny (mais il n'est pas sûr que ce soit le même « Gibaldus »).
 Robert de Nevers († ~1032). Il est fiancé avant 1028 à Mathilde (Mahilde), fille de Gimonis et de sa femme.

Généalogie 

 Bodon, seigneur de Monceaux
 |
 └─> Landry, comte de Nevers († 1028)
      X Mathilde de Bourgogne, fille d'Otte-Guillaume comte de Bourgogne
      |
      ├─> Renaud  de Nevers († 1040), comte d'Auxerre
      |    X ?
      |    |
      |    ├─> Guillaume  de Nevers († 1083)
      |    |    X Ermengarde de Tonnerre
      |    |    |
      |    |    ├─> Renaud II de Nevers († 1097)
      |    |    |    |
      |    |    |    └─> Guillaume II de Nevers († 1147)
      |    |    |         X ?
      |    |    |         |
      |    |    |         └─>Guillaume III de Nevers († 1161)
      |    |    |             X ?
      |    |    |             |
      |    |    |             ├─> Guillaume IV de Nevers († 1168)
      |    |    |             | 
      |    |    |             └─> Guy de Nevers (1131-1176)
      |    |    |                  X Mathilde de Bourgogne (1150-1192)
      |    |    |                  |
      |    |    |                  ├─> Guillaume V (1168-1181)
      |    |    |                  |
      |    |    |                  └─> Agnès  (1170-1192)
      |    |    |                       X Pierre II de Courtenay
      |    |    |
      |    |    ├─> Guillaume († après 1099)
      |    |    |
      |    |    ├─> Robert († ), comte-évêque d'Auxerre en 1076
      |    |    |
      |    |    ├─> Ermengarde
      |    |    |    X Hubert de Beaumont, vicomte du Maine, seigneur de Beaumont et Sainte-Suzanne
      |    |    |
      |    |    └─> Helvise
      |    |         X Guillaume, comte d'Évreux
      |    |   
      |    ├─> Robert le Bourguignon (1035 - † 1098)
      |    |    X Blanche de Sablé
      |    |
      |    └─> Guy, seigneur de Nouastre, régent de Vendôme
      |
      └─> Bodon de Nevers, comte de Vendôme († 1023)
           X Adèle de Vendôme-Anjou
           |
           ├─> Bouchard II de Vendôme le Chauve, comte de Vendôme († 1028)
           |
           └─> Foulques de Vendôme l'Oison, comte de Vendôme († 1066)
                X Pétronille
                |
                ├─> Bouchard III de Vendôme le Jeune, comte de Vendôme († 1085)
                |
                └─> Eufrosine, comtesse de Vendôme
                     X Geoffroy Jourdain, sire de Preuilly
                     >>Maison de Preuilly

Voir aussi

Lien externe 
 .

Bibliographie 

 .

Notes et références

Notes

Références 

Nevers